Il Masters di Roma 2000 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 57ª edizione degli Internazionali d'Italia, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2000, e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2000. Sia che il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Foro Italico di Roma in Italia.

Campioni

Singolare maschile 

 Magnus Norman ha battuto in finale  Gustavo Kuerten 6–3, 4–6, 6–4, 6–4

Singolare femminile 

 Monica Seles ha battuto in finale  Amélie Mauresmo 6–2, 7–6

Doppio maschile

 Martin Damm /  Dominik Hrbatý hanno battuto in finale  Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov 6–4, 3–6, 6–4

Doppio femminile

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs hanno battuto in finale  Arantxa Sánchez Vicario /  Maguï Serna 6–3, 4–6, 6–2

Collegamenti esterni

 

 
ATP Tour 2000